Wasserbaum steht für:

Naturdenkmäler:
Eiche Wasserbaum, Aidlingen
Wasserbaum Ockensen
Wasserbaum steht regional für
Feldahorn
Spitzahorn

Siehe auch:
Wasserbäumchen